Négyes szövetség vagy négyesszövetség () névvel négy állam (vagy négy szervezet) alkalmi, főleg katonai szövetségét jelölhetik (hivatalosan vagy nemhivatalosan). Alapja a latin nyelvű Quadruplex Foedus ( = négyoldalú szerződés) kifejezés.

 1666-os négyes szövetség: a Holland Egyesült Tartományok, a Dán Királyság, Frigyes Vilmos brandenburgi választófejedelem és Braunschweig-Lüneburg hercegének Hágában megkötött szövetsége, Bréma Szabadváros függetlenségének védelmében, a svédek okkupációs törekvései és XIV. Lajos francia király hódító politikája ellen.
 1673-as négyes szövetség: a Német-római Birodalom, a (Habsburg) Spanyol Királyság, IV. Károly lotaringiai herceg és Holland Egyesült Tartományok katonai szövetsége XIV. Lajos francia király ellen. 1673 augusztusában kötötték, a francia–holland háború idején. (A Brandenburgi Választófejedelemség 1674 júliusában csatlakozott ötödikként).
 1718-as négyes szövetség: a Habsburg Birodalom (Ausztria), Franciaország, a Holland Köztársaság és Nagy-Britannia Királysága katonai szövetsége a (Bourbon) Spanyol Királyságnak az utrechti békeszerződés revíziójára irányuló törekvése ellenében (lásd: a négyes szövetség háborúja).
 1745-ös négyes szövetség: Nagy-Britannia Királysága, a Holland Köztársaság, Szász Választófejedelem és Habsburg Birodalom (Ausztria) katonai szövetsége az osztrák örökösödési háború későbbi szakaszában.
 1813-as négyes szövetség: az Egyesült Királyság, a Osztrák Császárság, a Porosz Királyság és az Orosz Birodalom katonai szövetsége a Francia Császárság ellen, a napóleoni háborúk során (lásd: hatodik koalíciós háború). 1813 márciusában kötötték meg, 1815 szeptemberében a Szent Szövetségnek adta át a helyét.
 1815-ös négyes szövetség: a Osztrák Császárság, a Porosz Királyság és az Orosz Birodalom által alakított Szent Szövetséghez 1815. november 20-án Nagy-Britannia és Írország Egyesült Királysága is csatlakozott negyedikként. A Bourbon-restauráció után, 1818-ban a Francia Királyság ötödikként csatlakozott. Az 1820-as években érdekellentétek miatt megszűnt.
 1834-es négyes szövetség: az Amerikai Egyesült Államok, a Francia Köztársaság, a Spanyol Királyság és Portugália politikai és katonai szövetsége egyfelől II. Izabella spanyol királynő támogatására nagybátyja, a trónkövetelő Károly infáns, Molina grófja ellen, másfelől II. Mária portugál királynő támogatására nagybátyja, I. Mihály portugál király ellenében.
 A „Négyhatalmi szövetség” kifejezést használták az első világháborús központi hatalmak szövetségére is, amelyet a Német Birodalom, az Osztrák–Magyar Monarchia, az Oszmán Birodalom és Bulgária kötött.

Kapcsolódó szócikkek 
 Kettős szövetség
 Hármas szövetség (egyértelműsítő lap)